Bečić kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Bečić (ort i Kroatien), Posavina,

Montenegro 

 Bečići (ort i Montenegro), 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar